Koniuchy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Koniuchy, un village de la voïvodie de Lublin
 Koniuchy, un quartier de la ville de Toruń de la voïvodie de Couïavie-Poméranie 

en Ukraine:
 Kaniūkai, un village, anciennement Koniuchy en Pologne, site du massacre de Koniuchy en 1944